Esquipulas del Norte kan syfta på:

Honduras 

 Esquipulas del Norte (kommun), Departamento de Olancho, 
 Esquipulas del Norte (ort), Departamento de Olancho,